Кузьмі́н () — російське прізвище, утворене від особового імені Кузьма. Жіноча форма — Кузьміна.

Відомі носії 

 Кузьмін Анастасій Дмитрович (? — † 3 січня 1826) — декабрист, поручик Чернігівського полку.
 Кузьмін Андрій Едуардович (1981) — російський хокеїст.
 Кузьмін Аполон Григорович (1928—2004) — російський публіцист, історик, суспільний діяч.
 Кузьмін Аркадій Дмитрович (1923—2009) — російський радіоастроном, професор, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки РФ
 Кузьмін Василь Микитович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Кузьмін Віктор Васильович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького
 Кузьмін Віктор В'ячеславович — підполковник Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Кузьмін Віталій Володимирович (1974—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьмін Володимир Борисович (* 1955) — російський співак, композитор.
 Кузьмін Геннадій Павлович (1946—2020) — український шахіст.
 Кузьмін Дмитро Валерійович (1986) — український плавець, лижник.
 Кузьмін Дмитро Вікторович (1987—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьмін Дмитро Володимирович (1974—2014) — український військовик, учасник війни на сході України
 Кузьмін Дмитро Володимирович (1968) — російський поет, видавець.
 Кузьмін Євген Валерійович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Кузьмін Євген Михайлович (1871—1942) — український історик мистецтва, теолог, представник «Розстріляного Відродження»;
 Кузьмін Євген Сергійович — старший лейтенант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Кузьмін Іван Васильович (1924—2018) — український вчений-кібернетик та в царині теорії інформації, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Кузьмін Ігор Валерійович (*1974) — український державний службовець.
 Кузьмін Любомир Ігорович (1990—2014) — старший солдат (посмертно), Збройні сили України, учасник російсько-української війни.
 Кузьмін Максим Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьмін Марселій Петрович (1924—1999) — російський вчений-механік, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки РРФСР;
 Кузьмін Микола Іванович (1911—1988) — український музикознавець і музичний педагог (фортепіано).
 Кузьмін Микола Михайлович (1947—2016) — полковник, почесний співробітник ГУР МО України;
 Кузьмін Микола Олексійович (1917—1999) — радянський актор. Заслужений артист Росії (1994);
 Кузьмін Михайло Кузьмич (Мішші Сеспель; 1899—1922) — основоположник сучасної чуваської поезії.
 Кузьмін Олег Євгенович (*1949) — доктор економічних наук, професор. Директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».
 Кузьмін Олександр Опанасович (1896 — †? після 1923) — підполковник Дієвої армії УНР.
 Кузьмін Олександр Сергійович (*1959) — український діяч.
 Кузьмін Олександр Сергійович (1992—2022) — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьмін Олександр Якович (1904 — †1970) — радянський селекціонер ягідних культур і винограду.
 Кузьмін Ренат Равелійович (* 1967) — перший заступник Генерального прокурора України.
 Кузьмін Роман Володимирович (1977—2016) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьмін Юрій Ігорович (* 1969) — український зоолог і паразитолог, доктор біологічних наук.
 Кузьмін Яків Васильович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Див. також 
 Кузьміна
 Кузьменко
 Кузьмин

Примітки